Harrold ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harrold (South Dakota), im Hughes County
 Harrold (Texas)

im Vereinigten Königreich:
 Harrold (Bedfordshire)

Personen:
 Kathryn Harrold (* 1950) US-amerikanische Schauspielerin
 Keyon Harrold (* 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mary Jean Harrold (1947–2013), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Peter Harrold (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Thomas Leonard Harrold (1902–1973), US-amerikanischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Harold